Gajić (mađarski: Hercegmárok) je naselje u općini Draž u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Poznate osobe 
 Etelka Kenéz Heka, pjesnikinja, spisateljica, književnica i pjevačica

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji